Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Маргарет Корт з рахунком 4–6, 1–6. Для Корт це була восьма перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії й 14-й титул на турнірах Великого шолома загалом.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Маргарет Корт (переможниця)
  Енн Джонс (півфінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Карен Крантцке (чвертьфінал)
  Леслі Гант (чвертьфінал)
  Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
  Леслі Тернер Боурі (2-ге коло)
  Франсуаз Дюрр (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 1969
1969 у тенісі